

Горановці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Горановці () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.